Ferrandière ou La Ferrandière est un nom propre français qui peut faire référence à :

Métier 
 Ferrandière est un nom de métier ancien, féminin de ferrandier : artisane qui peignait et démêlait la filasse de chanvre.

Architecture 
 Château de la Ferrandière, ancien château français du  situé dans le  de Lyon et à Villeurbanne en région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd’hui entièrement disparu ;
 Villa Ferrandière, également appelée Villa Lafont, maison située à Villeurbanne dans le département du Rhône, en France.

Odonyme 
Ferrandière est un nom de rue notamment porté par :
 Rue Ferrandière, rue du 2 arrondissement de Lyon, en France ;
 Place de la Ferrandière, place du 3 arrondissement de Lyon, en France ;
 Impasse de la Ferrandière, rue de la commune de Perrex dans le département de l’Ain en France.

Références